Barbi ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Barbi (1858–1948), italienische Violinistin, Sängerin und Komponistin
 Ciccio Barbi (1919–1992), italienischer Schauspieler
 Eberhard Barbi (1935–2017), deutscher Komponist und Chorleiter
 Jorge Barbi (* 1950), spanischer Künstler
 Michele Barbi (1867–1941), italienischer Philologe, Literat und Politiker
 Paolo Barbi (1919–2011), italienischer Politiker
 Roberto Barbi (* 1965), italienischer Leichtathlet
 Shane und Sia Barbi (* 1963), US-amerikanisches Modelduo, siehe Barbi Twins
 Vincent Barbi (1912–1998), italienischer Schauspieler

Kosename:
 Barbara Henneberger (1940–1964), deutsche Skirennläuferin

Siehe auch:
 Barbie (Begriffsklärung)
 Barby (Begriffsklärung)